Runar Öhman kan avse:

* Runar Öhman (läkare)
 Runar Öhman (löpare)